

Temporada atual (2021)

Elenco atual 

Flamengo
Futebolistas
Cidade do Rio de Janeiro
2021 no Brasil